Saint-Vrain je:

 Saint-Vrain (Marne) – francouzská obec v departementu Marne
 Saint-Vrain (Essonne) – francouzská obec v departementu Essonne